Kleomenes I – król Sparty w latach 520-490 p.n.e. 
 Kleomenes II – król Sparty w latach 370-309 p.n.e.
 Kleomenes III – król Sparty w latach 235-222 p.n.e.
 Kleomenes z Aten (I w. p.n.e.) rzeźbiarz